Лихарев — русская фамилия.

Известные носители 
 Лихарев, Александр Дмитриевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 9230; 26 ноября 1853.
 Лихарев, Александр Петрович (1876—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Лихарев, Борис Михайлович (1906—1962) — русский советский писатель и поэт, редактор.
 Лихарев, Василий Алексеевич (1871—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Лихарев, Василий Миныч — Георгиевский кавалер; майор; № 1976 (884); 20 мая 1808.
 Лихарев, Виктор Александрович — Георгиевский кавалер; капитан; 26 сентября 1916 (посмертно).
 Лихарев, Владимир Николаевич (1803—1840) — подпоручик квартирмейстерской части, декабрист.
 Лихарев, Дмитрий Витальевич (род. 1961) — советский и российский историк.
 
 Лихарев, Константин Константинович (1907—1981) — советский учёный, лауреат Ленинской премии. Спортсмен и тренер (фигурное катание).
 Лихарев, Михаил Абрамович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3052; 26 ноября 1816.
 Лихарев, Николай Николаевич (1865—1941) — член IV Государственной думы от Саратовской губернии.
 Лихарев, Павел Никитич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8664; 26 ноября 1851.
 Лихарев, Фёдор Ермолаевич — сын боярский, голова, воевода и наместник.

